A folyondár kifejezés olyan, általában lágy szárú kúszónövény-fajokra használt kifejezés, amelyek egyetlen tőből liánszerűen kanyargó, hosszú hajtásaikkal nagy területet tudnak behálózni, gyakran emiatt gyomnak is számítanak. A folyondár néven emlegetett növényfajok nincsenek egymással közeli rokonságban, az egyező vagy hasonló névhasználatot a hasonló életmód indokolja. Többnyire az alábbi fajokra használják a kifejezést:

 Apró szulák, folyóka, folyondár szulák vagy folyófű (Convolvulus arvensis)
 Erdei iszalag (Clematis vitalba)
 Keleti fafojtó, kereklevelű fafojtó, folyondár-kecskerágó (Celastrus orbiculatus)
 Linaria elatine

hasonlók
 Trombitafolyondár (Campsis radicans)
 Akébia, folyondárkékhüvely (Akebia sp.)